Zhuoma lakang bezeichnet:

 Zhoimalhakang, buddhistischer Tempel im Kreis Kyirong im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Drölma Lhakhang
 Nyêtang Zhoimalhakang, buddhistisches Kloster in Nyethang im Kreis Chushur im Autonomen Gebiet Tibet, siehe Nyethang Drölma Lhakhang